De acuerdo al contexto, Estación de Opera puede referirse a:

 Estación de Opéra del metro de París.
 Estación de Ópera del metro de Madrid.